Celebration — двадцять другий студійний альбом англійської групи Uriah Heep, який був випущений 26 жовтня 2009 року.

Композиції 
 Only Human — 3:19
 Bird of Prey — 4:13
 Sunrise — 4:06
 Stealin' — 4:48
 Corridors of Madness — 5:19 
 Between Two Worlds — 6:26
 The Wizard — 2:59
 Free Me — 3:31
 Free and Easy — 2:32
 Gypsy — 6:39 
 Look At Yourself — 3:05
 July Morning — 10:30
 Easy Livin' — 4:01
 Lady In Black — 3:32

Джерела 
 Celebration  allmusic
 Celebration  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Uriah Heep